Brazilië
Arcos (Minas Gerais), een gemeente in de deelstaat Minas Gerais

Portugal
Arcos (Anadia), een plaats in de gemeente Anadia
Arcos (Braga), een plaats in de gemeente Braga
Arcos (Estremoz), een plaats in de gemeente Estremoz
Arcos (Ponte de Lima), een plaats in de gemeente Ponte de Lima
Arcos (Tabuaço), een plaats in de gemeente Tabuaço
Arcos (Vila do Conde), een plaats in de gemeente Vila do Conde
Arcos de Valdevez, een plaats en gemeente

Spanje
Arcos (Burgos), een gemeente in de provincie Burgos
Arcos de Jalón, een gemeente in de provincie Soria
Arcos de la Frontera, een gemeente in de provincie Cádiz
Arcos de las Salinas, een gemeente in de provincie Teruel

Personen
Gustavo Arcos, een Cubaans revolutionair, ambassadeur en dissident

Biologie
Arcos (geslacht), een geslacht van vissen